Vejvodová ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Vejvodová (1925–2014), tschechische Schauspielerin
 Zuzana Vejvodová (* 1980), tschechische Schauspielerin